Wi (kana)
Wi (hangul)
Wi (lakotska mitologija)
Wii